İncesu (district), een Turks district in de provincie Kayseri
 İncesu (stad), de hoofdplaats van het Turkse district İncesu